Rast (Irán)
 Rast (Románia)
 Rast (Szerbia)